Broad ist der Familienname folgender Personen:
 C. D. Broad (1887–1971), englischer Philosoph
 Chris Broad (* 1957), englischer Cricketspieler
 Eli Broad (1933–2021), US-amerikanischer Milliardär
 James Broad (1958–2001), US-amerikanischer Schwergewichtsboxer
 Neil Broad (* 1966), britischer Tennisspieler
 Pery Broad (1921–1993), SS-Unterscharführer
 Stephen Broad (* 1980), englischer Fußballspieler
 Stuart Broad (* 1986), englischer Cricketspieler
 William Broad, bürgerlicher Name von Billy Idol (* 1955), englischer Rockmusiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Broad (Arkansas)
 Broad (Georgia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Broad Avenue Historic District, in Altoona, Pennsylvania, ID-Nr. 02000806
 Broad Brook Company, in East Windsor, Connecticut, ID-Nr. 85000950
 Broad Creek Soapstone Quarries, in Whiteford, Maryland, ID-Nr. 75000903
 Broad Exchange Building, in New York, New York, ID-Nr. 98000366
 Broad Margin, in Greenville, South Carolina, ID-Nr. 78002513
 Broad Ripple Park Carousel, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 87000839
 Broad Run Bridge and Tollhouse, in Sterling, Virginia, ID-Nr. 70000808
 Broad Street Apartments, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 86003404
 Broad Street Christian Church, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 86003448
 Broad Street Church of Christ, in Cookeville, Tennessee, ID-Nr. 01001567
 Broad Street Green Historic District, in Windsor, Connecticut, ID-Nr. 99001613
 Broad Street Market, in Harrisburg, Pennsylvania, ID-Nr. 74001780
 Broad Street Methodist Episcopal Church South, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 80001125
 Broad Street National Bank, in Trenton, New Jersey, ID-Nr. 07001404
 Broad Street School, in Norwich, Connecticut, ID-Nr. 84001162
 Broad Street Station, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 72001518
 Broad Street-Church Street Historic District, in Columbia, Mississippi, ID-Nr. 08000672
 Broad Street-Davis Park Historic District, in Killingly, Connecticut, ID-Nr. 98001556
 Broad Street-Water Street Historic District, in Lyons, New York, ID-Nr. 73001284
 Broad View Ranch Historic District, in Sheldon, Iowa, ID-Nr. 94001137